Velika nagrada Avstrije 1973 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1973. Odvijala se je 19. avgusta 1973.

Dirka 

|-
! 1
| 2
| Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 54
| 1:28:48,78
| 2
| 9
|-
! 2
| 5
| Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 54
| + 9,01 s
| 7
| 6
|-
! 3
| 24
| Carlos Pace
| Surtees-Ford
| 54
| + 46,64 s
| 8
| 4
|-
! 4
| 10
| Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 54
| + 47,91 s
| 5
| 3
|-
! 5
| 20
| Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 54
| + 1:21,30
| 13
| 2
|-
! 6
| 19
| Clay Regazzoni
| BRM
| 54
| + 1:38,40
| 14
| 1
|-
! 7
| 4
| Arturo Merzario
| Ferrari
| 53
| +1 krog
| 6
|  
|-
! 8
| 7
| Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 53
| +1 krog
| 3
|  
|-
! 9
| 26
|  Gijs Van Lennep
| Iso Marlboro-Ford
| 52
| +2 kroga
| 23
|  
|-
! 10
| 23
| Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 49
| +5 krogov
| 15
|  
|-
! Ods
| 1
| Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 48
| Dovod goriva
| 1
|  
|-
! NC
| 25
|  Howden Ganley
| Iso Marlboro-Ford
| 44
| +10 krogov
| 21
|  
|-
! Ods
| 18
|  Jean-Pierre Jarier
| March-Ford
| 37
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 28
|  Rikky von Opel
| Ensign-Ford
| 34
| Dovod goriva
| 19
|  
|-
! Ods
| 11
|  Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 31
| Dovod goriva
| 16
|  
|-
! Ods
| 12
|  Graham Hill
| Shadow-Ford
| 28
| Vzmetenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 16
|  George Follmer
| Shadow-Ford
| 23
| Diferencial
| 20
|  
|-
! Ods
| 9
|  Rolf Stommelen
| Brabham-Ford
| 21
| Kolo
| 17
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jackie Oliver
| Shadow-Ford
| 9
| Dovod goriva
| 18
|  
|-
! Ods
| 6
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 6
| Vzmetenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 27
|  James Hunt
| March-Ford
| 3
| Vbrizganje
| 9
|  
|-
! Ods
| 8
|  Peter Revson
| McLaren-Ford
| 0
| Sklopka
| 4
|  
|-
! Ods
| 15
| Mike Beuttler
| March-Ford
| 0
| Trčenje
| 11
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Carlos Pace - 1:37.29

Formula 1 sezona 1973
1973